Zsidóadó, a Mária Terézia által a zsidókra 1749-ben kivetett adó
 Zsidóadó, a zsidók vagyonára 1938-ban kivetett egyszeri különadó a Német Birodalomban